Calcar (anatomie), bij vleermuizen een spoor aan de voet waar het staartmembraan aan vastzit
 Co van Calcar, Koog aan de Zaan 1935 – Parijs 1986 psycholoog en onderwijsvernieuwer
 Elise van Calcar (1822 - 1904), schrijfster en feministe
 Jan Joest van Calcar, ook wel geschreven als Jan Joest van Kalkar of Jan Joest, (ca. 1465 - 1519), kunstschilder
 Johan Stefan van Kalkar, (ca. 1499 - 1545) Vlaams kunstschilder
 Reinder Pieters van Calcar (1872 - 1957), Nederlands bacterioloog

Kalcar kan verwijzen naar
 Johan Stefan van Kalkar, ook wel geschreven als Johan of Jan van Calcar, (ca. 1499 - 1545) Vlaams kunstschilder